Mistrzostwa Polski w Szachach 1937 – turnieje szachowe, rozegrane w 1937 r. w Juracie (mężczyźni) oraz 
Warszawie (kobiety), mające na celu wyłonienie 4. mistrza Polski mężczyzn oraz 2. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 22 zawodników i 8 zawodniczek. 

Po raz pierwszy w historii – i jedyny – zawody mężczyzn rozegrano w obsadzie międzynarodowej.

Złote medale zdobyli: Ksawery Tartakower (2. raz w karierze) i Regina Gerlecka (2. raz w karierze).

Wyniki 4. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Jurata, 23 maja – 6 czerwca 1937

Wyniki 2. Mistrzostw Polski Kobiet 
Warszawa, 4 lipca – ? 1937

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, Szachy od A do Z, tom I, Warszawa 1986, str. 648 i 666
 Andrzej Filipowicz, „Dzieje Polskiego Związku Szachowego do 1956 roku”, Warszawa 2007, str. 111-112

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1937 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie